

Musica 
 Rocket – singolo dei Def Leppard del 1989, dall'album Hysteria
 Rocket – singolo dei The Smashing Pumpkins del 1994, dall'album Siamese Dream
 Rocket – singolo dei Plastic Tree del 2000, dall'album Parade
 Rocket – singolo dei Goldfrapp del 2010, dall'album Head First
 Rocket – singolo delle Little Mix remixato il cover con Kevin MacLeod del 2013
 Rocket – album di Edie Brickell & New Bohemians del 2018

Trasporti 
 Locomotiva Rocket – locomotiva a vapore di Stephenson

Pagine correlate 
 Rockets (disambigua)